Салвадор Мехија Алехандре () мексички је телевизијски продуцент, који ради за продукцијску кућу Телевиса.

Трајекторија

Извршни продуцент

Помоћни продуцент

Шеф продукције

Асистент продукције

Редитељ

Награде

Најбоља теленовела

Спољашње везе 
 

Рођени 1961.
Мексички продуценти